Borodino (ukr. Бородіно, ros. Бородино) - osiedle typu miejskiego w południowo-zachodniej Ukrainie w rejonie bołgradzkim obwodu odeskiego.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego w obwodzie odeskim
Rejon bołgradzki